Сопотският частен революционен комитет е структура на ВРО.

Основан е през 1869 г. от апостола на свободата Васил Левски в град Сопот.

Сред учредителите са Тодор Кошников, Фратю Попов, отец Рафаил, Ганчо Попниколов, Сребрьо Стойновски, дякон Богослов Макриев и др. Учредителното събрание на комитета става в дома на Тодор Кошников (прототип на д-р Соколов от романа „Под игото“).

Източници 
 Заимов С., Васил Левски Дяконът. Кратка биография, написана по повод откриване на паметника. Второ издание (1897), PDF
 Община Сопот - Историческа справка

Основани в Османската империя през 1869 година
Вътрешна революционна организация
История на община Сопот
Сопот